Redepenning ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Redepenning (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)
 Dorothea Redepenning (* 1954), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Ernst Rudolf Redepenning (* 1810–1883), deutscher Theologe 
 Marc Redepenning (* 1972), deutscher Geograph
 Ursula Redepenning (1944–2019),  deutsche Politikerin (FDP)